Rathdrum ist
 eine Stadt im County Kootenai, US-Bundesstaat Idaho, siehe Rathdrum (Idaho)
 ein Dorf im County Wicklow in Irland, siehe Rathdrum (Irland)